Кастельнодарі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 620 км на південь від Парижа, 160 км на захід від Монпельє, 35 км на захід від Каркассонна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 4719 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 10103,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Туристичне бюро
 Офіційний сайт міста 
 [ Розташування муніципалітету Кастельнодарі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Од

Примітки 

Муніципалітети департаменту Од